Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1925, no circuito de Indianapolis na sábado, 30 de Maio de 1925.

1925
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1925